Нония (Nonia) е име на:

 Нония Целса, съпруга на римския император Макрин
 Нония Пола‎, съпруга на Луций Волузий Сатурнин